Ауд Хаконсдоттир — легендарная королева Швеции, в саге об Ингваре Путешественнике, супруга короля Эрика VI.

Ауд была дочерью норвежского ярла Хакона Могучего из Ладе и сестрой регента Эйрика Хаконссона. Точно неизвестно, когда она вышла замуж за короля Эрика, или когда она родилась и умерла. Предположительно, она вышла за него замуж после его брака со знаменитой Сигрид Гордой. Подтверждение этого брака не было найдено в сохранившихся официальных источниках. Существует мнение, что если она и существовала в действительности, она могла быть его любовницей или женой на краткий период в конце его жизни.

Литература 
 Åke Ohlmarks: Alla Sveriges drottningar (All the queens of Sweden) (Swedish)
 Lars O. Lagerqvist (1982) (in Swedish). "Sverige och dess regenter under 1.000 år",("Sweden and its rulers during 1000 years").. Albert Bonniers Förlag AB. .

Супруги правителей X века